Albert Quantin (1850-1933), éditeur français ;
 Maison Quantin, maison d'édition fondée par Albert Quantin ;
 Claude-Michel Quantin (1751-1826), homme politique français ;
 Georges Quantin (vers 1610-?), prédicateur français ;
 Jules Quantin (1810-1890), peintre français ;
 Julien Quantin (1765-?), révolutionnaire français, membre du Tribunal révolutionnaire de la Mayenne ;
 Philippe Quantin (vers 1600-1636), peintre français ;
 Pierre Quantin (1759-1824), général français ;
 Marc-Antoine Quantin (1807-1854), notaire et homme politique français ;
 Maximilien Quantin (1814-1891), archiviste et paléographe français ;
 René Quantin (1910-1944, militaire français, Compagnon de la Libération. 

Homonymie de patronyme